Institutionen för nationalekonomi eller Nationalekonomiska institutionen kan syfta på:

 Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
 Institutionen för nationalekonomi, Hanken
 Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet
 Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
 Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
 Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Nationalekonomiska utbildningsinstitutioner